Мэнни Легаси (; , , Онтарио, Канада) — бывший профессиональный канадский хоккеист, вратарь.

Начинал играть в Хоккейной лиге Онтарио. На Драфте НХЛ 1993 был выбран клубом Хартфорд Уэйлерс в восьмом раунде под общим 188-м номером. В 1998 году дебютировал в НХЛ.

В 2002 году, с клубом Детройт Ред Уингз выиграл Кубок Стэнли. Во время локаута в НХЛ 2004 года перешёл в Воскресенский Химик, однако расторг с ними контракт после двух сыгранных матчей.

Достижения 
 Победитель молодёжного Чемпионата мира в 1993 году
 Серебряный призёр Олимпийских игр в 1994 году
 Обладатель Кубка Стэнли в 2002 году.
 Участник матча всех звёзд НХЛ 2008 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Манитоба Мус»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»